Szent György tér (Budapest)
 Szent György tér (Kolozsvár)